Puente de los suspiros puede referirse a puentes de diversas ciudades:

 Puente de los Suspiros en Venecia (Italia)
 Puente de los Suspiros en Lima (Perú)
 Puente de los Suspiros en Cambridge (Reino Unido)
 Puente de los Suspiros en Oxford (Reino Unido)
 Puente de los Suspiros en Buenos Aires (Argentina)
 Puente de los Suspiros en San Miguel de Tucumán (Argentina)

Otros 
 El puente de los suspiros, canción de Chabuca Granda
 El puente de los suspiros, película de 1921 de Domenico Gaido
 El Puente de los Suspiros, Venecia, pintura de Antonietta Brandeis
 El puente de los suspiros, poema de Thomas Hood
 Le Pont des soupirs, ópera de Offenbach